

Aziende 
Gibraltar Hardware – produttore di strumenti a percussione

Cinema 
Allarme a Gibilterra (Gibraltar) – film del 1938 diretto da Fëdor Ozep
Spionaggio a Gibilterra (Gibraltar) – film del 1964 diretto da Pierre Gaspard-Huit
Gibraltar – film del 2013 diretto da Julien Leclercq con Gilles Lellouche

Geografia 
 Gibraltar – Gibilterra – dipendenza d'oltremare del Regno Unito.
 Venezuela
Gibraltar – città dello stato di Zulia, Venezuela
 Stati Uniti d'America
Gibraltar – città della Contea di Wayne, Michigan
Gibraltar – CDP della Contea di Berks, Pennsylvania
Gibraltar – città della Contea di Door, Wisconsin

Informatica 
Gibraltar – distribuzione derivata da Debian